5145 Фолос  (, )  — одне з небесних тіл, відомих як Кентаври.

Відкриття 
Відкритий 9 січня 1992 року Девідом Л. Рабиновичем, в рамках програми Spacewatch (Спостереження за Космічним Простором). Був названий «1992 AD».

Отримав офіційну назву 5145 Фолос — за ім'ям персонажа давньогрецької міфології — Фолос () — кентавр, син Сілена й однієї з німф, брат Хірона.

Орбіта 
Орбіта Фолоса нестабільна, збурена хвилюваннями газових планет. Фолос — «UN» об'єкт, що означає, що планета 'Уран' («U») () стримує перицентр Фолоса, а планета 'Нептун' («N») () — апоцентр Фолоса.

Кеплерівські елементи орбіти:
 ексцентриситет e — 0,5711o
 нахил орбіти і — 24,65o
 довгота висхідного вузла (☊ або Ω) — 119,44o
 аргумент перицентра ω. — 354,92o
 середня аномалія М — 67,49o

Джерела 
 «JPL Small-Body Database Browser: 5145 Pholus (1992 AD)». 2008-05-27 last obs. Retrieved 2008-09-01.

 Tegler, Stephen C. (2006-01-26). «Kuiper Belt Object Magnitudes and Surface Colors». Retrieved 2006-11-05.

 «AstDys (5145) Pholus Ephemerides». Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Retrieved 2010-06-28.

 «Fifty clones of Centaur 5145 Pholus all passing within ~100Gm of Neptune on 5290-07-07». Retrieved 2009-04-23. (Solex 10)

 Wilson PD, Sagan C, Thompson WR (1994). «The organic surface of 5145 Pholus: constraints set by scattering theory». Icarus 107: 288–303. doi:10.1006/icar.1994.1024. PMID 11539180.

 Cruikshank DP, and 14 colleagues (1998). «The Composition of Centaur 5145 Pholus». Icarus 135: 389–407. doi:10.1006/icar.1998.5997.

Примітки

Посилання 
 НАСА орбітальні елементи  — 

Кентаври (планетоїди)
Астрономічні об'єкти, відкриті 1992
Астероїди, які перетинають орбіту Сатурна
Астероїди, які перетинають орбіту Урана
Астероїди, які перетинають орбіту Нептуна